Артёмова — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Артёмова, Алевтина Ивановна (1930—2010) — советская и российская педагог и общественный деятель.
 Артёмова, Вера Александровна (род. 1970) — советская синхронистка.
 Артёмова, Клавдия Александровна (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Артёмова, Ольга Юрьевна (род. 1951) — советский и российский этнолог, востоковед, австраловед, специалист по этнографии охотников и собирателей и этнографии коренных австралийцев.

Двойная фамилия 
 Артёмова-Мгебришвили, Людмила Ивановна (род. 1948) — актриса Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. С. Грибоедова. Заслуженная артистка Грузии.